

Prénom

Patronyme 

 Alfred Gervais (1837-1921), général français ;
 Auguste Gervais (1857-1917), homme politique français ;
 Aurèle Gervais (1933-2021), conseiller en développement industriel, homme d'affaires canadien et ancien député franco-ontarien ;
 Bianca Gervais (1985-), actrice canadienne ;
 Charles Gervais (1830-1892), industriel français de produits laitiers ;
 Charles-Hubert Gervais (1671-1744), compositeur français ;
 Étienne Auguste Gervais (1797-18?), homme politique français ;
 François Gervais (1945-), physicien français ;
 Franck Gervais (1976-), dirigeant d’entreprise français ;
 Frank Gervais (19?-), compositeur français de musiques de film ;
 Gaétan Gervais (1944-2018), auteur, historien et professeur franco-ontarien ;
 Henri Frédéric Paul Gervais (1845-1915), ichtyologiste français ;
 Honoré Gervais (1864-1915), personnalité politique québécoise ;
 Jean-Antoine Gervais (18?-18?), auteur d'un traité en français sur la vinification ;
 Jean Giraudeau-Saint-Gervais (1801-1861), médecin français ;
 Jeanne Gervais (1922-2012), femme politique ivoirienne ;
 Jules Gervais (1851-1933), homme politique français ;
 Michel Gervais (1944-2022), universitaire québécois ; 
  ;
 Pierre Gervais (19?-19?), skipper français ;
 Raymond Gervais de Lafond (1890-1968), officier de marine français ;
 René Gervais (1908-1997), officier des Forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Richard G. Gervais (1942-), relationniste et Consul honoraire de la République de Maurice au Canada ;
 Rick Gervais (1959-), joueur américain de football américain ;
 Ricky Gervais (1961-), acteur, scénariste, réalisateur et producteur britannique ;
 Stéphane Gervais (1982-) joueur de hockey sur glace canadien ;
 Théodore Gervais (1868-1940), homme politique fédéral québécois.

Pseudonyme 

 Capitaine Gervais (1779-1858), militaire français.

Toponyme 

 Gervais, ville américaine de l’Oregon ;
 , ville américaine du Minnesota.

Autre 
 Gervais, marque commerciale du groupe Danone

Homonymie de localités aux États-Unis